CHM steht für:
 CHM (Dateiformat), ein Dateiformat für Hilfedateien
 Clearing-House-Mechanismus; siehe auch Biodiversität
 Computer History Museum in Mountain View
 Constant Height Method, eine Methode der Mikroskopie; siehe Rastertunnelmikroskop

chm steht für:
 Mari (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der finno-ugrische Sprachen

CHM